Kanajorsuit bezeichnet:
 Kanajorsuit (Bucht), Bucht im Distrikt Nuuk, Grönland
 Kanajorsuit (Fjord), Fjord im Distrikt Nuuk, Grönland